Spojení písmene A a číslice 2 může mít různé významy:

 formát papíru 420 × 594 mm
 A2 (časopis)
 dálnice A2 – stejně označené dálnice v několika evropských zemích
 Reaction Engines A2 – designová studie letadla
 Audi A2 – automobil firmy Audi
 označení druhu nerezavějící oceli, alternativně značeno jako V2A
 A2 (volejbal) – italská volejbalová liga
 A-2 – německá balistická raketa
 A2 – pražská cyklostezka vedoucí po pravém břehu Vltavy
 A2 – Music bar pod kolejemi List v Brně
 A2 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v Alnarpu ve Švédsku